Ruby (angleško: rubin) je lahko:

 Pokémon Ruby, videoigra iz serije Pokémon
 Ruby, programski jezik
 Ruby on Rails, strežniška programska oprema

Priimek 
 Jack Ruby (1911–1967), ameriški poslovnež
 Lloyd Ruby (1928–2009), ameriški dirkač Formule 1
 Edmond-Auguste Ruby (1890–1980), francoski general